Paul Langerhans ist der Name folgender Personen:

* Paul Langerhans (Politiker) (1820–1909), deutscher Politiker (DFP, FVp) und Arzt
 Paul Langerhans (Mediziner, 1847) (1847–1888), deutscher Pathologe